LAR je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Libijo.
 Laramie Regional Airport

Glej tudi 

Kratice